Slovo Ponor se užívá ve více významech

 ponor (speleologie) – místo, kde se vodní tok propadá z pozemního koryta do podzemí, nejčastěji v krasu
 ponor (loď) – vzdálenost dna lodi od hladiny
 ponor (potápění) – činnost potápěče od sestupu pod hladinu do výstupu na povrch
 Ponor (Alba) – osada v rumunském okrese Alba
 Ponor (Chorvatsko) – vesnice v chorvatské opčině Cetingrad v Karlovacké župě
 Ponor (Hunedoara) – vesnice v rumunském okrese Hunedoara
 ponor (rod) (Oreocallis) – rod rostlin z čeledi proteovité

Související články 
 ponorka

Externí odkazy